Музе́й Ио́сифа Бро́дского:
 Дом-музей Иосифа Бродского — литературно-мемориальный музей в деревне Норинская (Норенская) Архангельской области, где поэт отбывал ссылку в середине 1960-х годов.
 «Американский кабинет» Иосифа Бродского — постоянная экспозиция, посвящённая поэту, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
 Музей-квартира И. А. Бродского — мемориальный музей в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Музей Бродского